

Matematyka 
 3 – liczba naturalna
 trójka pitagorejska – trzy liczby spełniające równanie Pitagorasa
 trójka uporządkowana – uporządkowany ciąg trzech elementów

Miejscowości 
 Trójka – wieś w woj. wielkopolskim

Polityka 
 trójka lub trojka – pojęcie organizacyjne w polityce; komitet w organizacjach międzynarodowych
 Trojka – organ Unii Europejskiej związany z prezydencją Rady UE
 Troika – zespół złożony z Komisji Europejskiej, Europejskiego Banku Centralnego i Międzynarodowego Funduszu Walutowego, który odpowiadał za ustalenie warunków udzielenia pomocy finansowej Grecji, Irlandii, Portugalii i Cyprowi oraz nadzór nad ich wypełnieniem te państwa
 Trójki Giertycha – element programu polskiego ministra edukacji Romana Giertycha
 Wielka trójka – przywódcy światowych mocarstw alianckich
 Trójki NKWD – pozasądowy organ „wymiaru sprawiedliwości” w ZSRR

Radiofonia i telewizja 
 Trójka – trzeci program Polskiego Radia
 Regionalna Trójka (TVP3) – regionalny kanał Telewizji Polskiej

Inne 
 Trójka – gra bilardowa
 Trójka – karta do gry

Zobacz też 
 Trojka

en:3 (disambiguation)